Бесбай — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Бесбай — село в Байганинском районе Актюбинской области.
 Бесбай — село в Амангельдинском районе Костанайской области.